Molekulska formula -{C22H27N3O}- se može odnositi na:

 AL-LAD
 CYP-LAD